Маргарита Баварская:

 Маргарита Баварская (1325—1374)
 Маргарита Баварская (1363—1423)
 Маргарита Баварская (1442—1479)
 Маргарита Баварская (1456—1501)
 Маргарита Баварская (1480—1531)